Il singolare del torneo di tennis Rijeka Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marin Čilić che ha battuto in finale Lukáš Lacko 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Guccione (primo turno)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Gilles Müller (primo turno)
 Marin Čilić (Campione)

 Roko Karanušić (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
 Christophe Rochus (semifinali)
 Nathan Healey (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rijeka Open 2007